Maragatos – gruppo etnico della Spagna nord-occidentale, che dà il nome alla comarca La Maragatería
 Maragatos – rivoluzionari attivi in Brasile durante la rivoluzione federalista riograndense (1893-1895)
 Maragatos – coloni spagnoli dell'Uruguay originari della Maragatería 
 Maragatos Rugby Club – squadra di rugby di Sapiranga (Brasile)